forma imienia Bogusław,
 Bohusław – miasto na Ukrainie,
 Bohusław – album ukraińskiej grupy muzycznej Haydamaky.